367-й армейский пушечный артиллерийский Новгородский полк — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк сформирован в ноябре-декабре 1941 года в Шолье (неподалёку от Сарапула Удмуртской АССР) путём переформирования 367-го артиллерийского полка противотанковой обороны. Полк состоял из трёх дивизионов, в каждом по шесть 152-мм гаубиц-пушек МЛ-20 на тракторной тяге (Сталинец 65). 21 декабря 1941 года отправлен на фронт.

В действующей армии во время Великой Отечественной войны с 11 января 1942 по 20 сентября 1944 года.

9 января 1942 года прибыл в Будогощь, вошёл в состав Волховского фронта, поступил в распоряжение 59-й армии, прошёл с ней боевой путь вплоть до февраля 1944 года, исключая март 1943 года.

С 25 января 1942 года занял позиции на плацдарме за Волховом близ деревни Коломно. Обеспечивает огнём действия частей армии в Любанской операции, в частности в районе Спасской Полисти,  специализировался на контрбатарейной стрельбе. 5 июля 1942 года с плацдарма был снят, и направлен для участия в ликвидации немецкого грузинского плацдарма, дислоцировался близ деревни Некшино. Один из дивизионов полка с августа 1942 года дислоцируется на правом берегу Волхова напротив Званки, наносит удары в район Чудово, в сентябре-октябре 1942 года - близ деревни Вергежа.

С 14 февраля 1943 года начал переброску к Новгороду, был передан в 52-ю армию. Заняв позиции у Сиверского канала, затем, с 3 марта 1943 года у Новониколаевской колонии, поддерживал армию в неудавшемся наступлении на Новгород, затем опять возвращён в 59-ю армию.

В ходе Новгородско-Лужской операции ведёт обстрел позиций, укреплений, скоплений пехоты, артиллерийских батарей. 19 января 1944 года переправился через Волхов, ведёт обстрел крупного опорного пункта в седле Оссия. За участие в операции полку присвоено почётное звание Новгородский. В последующем поддерживал наступление войск армии на Лугу. Вместе с тем, полк понёс огромные небоевые потери: за один день, 23 января 1944 года полк потерял 130 человек (60 погибли, 70 выжили) отравившимся метиловым спиртом. Этот же эпизод нашёл отражение в книге Павла Лукницкого «Ленинград действует», однако метиловый спирт описан как специально отравленный противником.

С 15 февраля 1944 года полк дислоцируется в деревне Наволок близ Луги, 21 февраля 1944 года ночевал в Луге, где опять произошло чрезвычайное происшествие: личный состава одного из дивизионов полка (свыше 160 человек) полностью погиб в заминированном здании, где остановился на ночлег . 22 февраля 1944 года 18 колонной отправился на Гдов, затем на Сланцы, который прошёл 3 марта 1944 года и наконец занял позиции в 3-4 километрах от реки Нарвы близ деревни Тещино, откуда ведёт огонь, поддерживая части ведущие бои за расширение и удержание Нарвского плацдарма. С 19 апреля 1944 года двумя дивизионами находится на стыке позиций 8-й армии и 59-й армии по реке Нарва.. 1 августа 1944 года, после Нарвской операции переправился на левый берег Нарвы и проследовал до линии «Танненберг». 7 сентября 1944 года снят с позиций и направлен в Сланцы. 20 сентября 1944 года начал переброску в Белоруссию в район села Волма Минского района, где в октябре 1944 года обращён на формирование 189-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады.

Подчинение

Награды и наименования

Командиры 

 подполковник Скворнюк Викентий Антонович

Память 

 Музей боевой славы 367-го артиллерийского полка в средней школе № 16 г. Ижевска

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Примечания 

Пушечные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Армейские артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году